Примера Дивизио 2006/07 () — двенадцатый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 24 сентября 2006 года по 20 мая 2007 года. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Ранжерс» и впервые из андоррских команд получил право играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2007/08. Серебряным призёром стала «Санта-Колома» и попала в предварительный раунд Кубка УЕФА 2007/08. «Сан-Жулиа» стала бронзовым призёром чемпионата и вышла в первый раунд Кубка Интертото 2007. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетели «Энкам» и «Атлетик».

Лучшим бомбардирами стали Жоан Тоскано из «Санта-Коломы» и Норберто Урбани из «Ранжерса», которые забили по 14 голов.

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Плей-офф за место в Примера Дивизио 
Седьмая команда Примера Дивизио «Энкам» встретилась с клубом «Энгордань», который занял третье место в Сегона Дивизио 2006/07. «Энгордань» смог участвовать в матчах плей-офф, так как второе место во втором дивизионе заняла резервная команда «Санта-Коломы», которая не имеет право на повышение в высший дивизион. По итогам двух встреч в чемпионате Андорры 2007/08 будет выступать «Энгордань», победивший соперника с общим счётом (5:4).

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2006/07 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2006/07 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2006/07 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2006/2007